Charles Vane-Tempest-Stewart, VI marchese di Londonderry – nobile e politico irlandese
 Charles Vane-Tempest-Stewart, VII marchese di Londonderry – nobile e politico inglese
 Robin Vane-Tempest-Stewart, VIII marchese di Londonderry – nobile e politico inglese